Příjmení McCullough nese více různých osobností:

 Colleen McCulloughová (1937–2015) – australská spisovatelka
 David McCullough (1933–2022) – americký publicista a historik
 Henry McCullough (1943–2016) – anglický písničkář a kytarista